Lechocino puede referirse a:

El nombre común de la planta Euphorbia helioscopia.
El nombre común de la planta Euphorbia peplus.
El nombre común de la planta Senecio vulgaris.
El nombre común de la planta Sonchus arvensis.
 El nombre común de la planta '''''Sonchus oleraceus.